Korolev – krater uderzeniowy na Księżycu
 Korolev – krater marsjański
 (1855) Korolev – asteroida